Хороший доктор может означать:

 Фильмы
 Хороший доктор (фильм, 1939) — фильм аргентинского режиссёра Марио Соффичи.
 Хороший доктор (фильм, 2011) — триллер американского режиссёра Лэнса Дейли.

 Телесериалы
 Хороший доктор (телесериал, 2013) — корейский телесериал.
 Хороший доктор (телесериал, 2017) — американский сериал, ремейк корейского сериала 2013 года.
 Хороший доктор (телесериал, 2018) — японский сериал, ремейк корейского сериала 2013 года.

 Другое
 Добрый доктор (Хороший доктор) — мюзикл Нила Саймона.